Leon Smith peut désigner :
 Leon Smith (1976-) un entraîneur de tennis écossais ;
 Leon Smith (1980-), un joueur de basket-ball américain.